Komorowscy herbu Abdank – polski ród szlachecki
 Komorowscy herbu Boża Wola – polski ród szlachecki
 Komorowscy herbu Ciołek – polski ród szlachecki
 Komorowscy herbu Dołęga – polski ród szlachecki
 Komorowscy herbu Korczak – polski ród szlachecki
 Komorowscy herbu Łabędź – polski ród szlachecki
 Komorowscy herbu Nałęcz – polski ród szlachecki
 Komorowscy herbu Ostoja – polski ród szlachecki
 Komorowscy herbu Rola – polski ród szlachecki